

Rússia 
 Krasnoarméiskoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia

Ucraïna 
 Krasnoarmijske (Crimea), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna